Пакославице:

 Пакославице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ныский повят, Опольское воеводство.
 Пакославице — остановочный пункт железной дороги в селе Пакославице в гмине Пакославице.

См. также 
 Пакослав